Чемпионат Румынии по футболу 1998/1999 — 81-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 1 августа 1998 года и закончился 12 июня 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1998/1999
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1998 году
Спорт в Румынии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999